Gutting ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Gutting (1919–2013), deutscher katholischer Bischof 
 Gary Gutting (1942–2019), US-amerikanischer Philosoph
 Olav Gutting (* 1970), deutscher Politiker (CDU)
 Willi Gutting (1901–1986), deutscher Lehrer und Schriftsteller
Siehe auch:
 Bindewald und Gutting